Carlos dos Santos Rodrigues, noto come Carlos Ponck – calciatore capoverdiano
 Cristiano dos Santos Rodrigues – calciatore brasiliano
 Eric dos Santos Rodrigues – calciatore brasiliano
 Ivo Tiago dos Santos Rodrigues – calciatore portoghese